EFL Championship 2020/2021 är den engelska andradivisionen för den aktuella säsongen. Det är den femte säsongen under det aktuella namnet, och den 29:e under det nuvarande ligasystemet. Premiärmatchen spelades mellan Watford och Middlesbrough den 11 september 2020 på Vicarage Road.

Deltagande lag

Tabell

Sheffield Wednesday samlade ihop 47 poäng under säsongen men på grund av poängavdrag om 6 poäng slutade laget på en 24:e plats vilket innebar nedflyttning till EFL League One 2021/2022.

Playoff
De lag som placerade sig mellan tredje- och sjätteplats efter spelad serie avancerade till slutspel i maj 2021. Slutspelet bestod av semifinaler och final, och lagen tävlade om en tredje uppflyttningsplats till Premier League 2021/2022.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final
På grund av rådande COVID-19-pandemi begränsades antalet åskådare och dessutom tilläts lagen utföra fem byten vid maximalt tre olika tillfällen under ordinarie tid.

Statistik 

Källa: SoccerWay

Skytteliga

Topp 5
Målgörare under säsongen 2020/2021. Mål under play-off är inräknat.

Referenser

Noter 

2020/2021
Fotbollssäsongen 2020/2021